Charles Henry Tilson Marshall – ufficiale dell'esercito britannico 
 Fred Tilson – calciatore britannico, attaccante
 Michael Tilson Thomas – direttore d'orchestra, pianista e compositore statunitense
 Steve Tilson – ex giocatore e allenatore di calcio inglese